Der Fischer-Grand-Prix 1982 fand 18. bis 31. Oktober 1982 in Wien statt. Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Turnier war mit 100.000$ dotiert.

Keiner der Titelverteidiger (Ivan Lendl im Einzel, Steve Denton/Tim Wilkison im Doppel) trat zur Titelverteidiger an. Den Einzeltitel sicherte sich der US-Amerikaner Brian Gottfried, den Doppelbewerb gewannen der Franzose Henri Leconte und der Tschechoslowake Pavel Složil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

Tennisturnier 1982
1982